Die Curling-Europameisterschaft 2017 der Männer und Frauen (offiziell: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2017) fand vom 17. bis 25. November in St. Gallen in der Schweiz statt. Titelverteidiger bei den Männern war Schweden und bei den Frauen Russland. Bei den Männern konnten die Schweden um Niklas Edin erneut und zum vierten Mal in Folge die Goldmedaille gewinnen. Bei den Frauen wurde Schottland mit Skip Eve Muirhead Europameister.

Die sieben besten Mannschaften der A-Gruppe qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft der Herren 2018 in Las Vegas, USA bzw. die Weltmeisterschaft der Damen 2018 in North Bay, Kanada. Der achte Startplatz für Europa bei den Weltmeisterschaften wurde durch die ECC World Challenge ermittelt, bei der Achtplatzierte der A-Gruppe gegen den Sieger des B-Turniers in einer Serie „Best of Three“ antrat.

Qualifiziert für die Teilnahme an der Europameisterschaft waren die jeweils besten acht Mannschaften der Curling-Europameisterschaft 2016 sowie die beiden Erstplatzierten der Europameisterschaft 2016 der B-Gruppe.

Turnier der Männer

A-Gruppe

Teilnehmer
Folgende Teams nahmen teil:

Round Robin

Draw 1 
18. November 9:00 Uhr

Draw 2 
18. November 19:30 Uhr

Draw 3 
19. November 13.00 Uhr

Draw 4 
20. November 8:00 Uhr

Draw 5 
20. November 16:00 Uhr

Draw 6 
21. November 9:00 Uhr

Draw 7 
21. November 19:00 Uhr

Draw 8 
22. November 14:00 Uhr

Draw 9 
23. November 9:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
23. November 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
24. November 19:00 Uhr

Finale 
25. November 15:00 Uhr

ECC World Challenge (WM-Qualifikation 2018)
Durch die ECC World Challenge wurde ermittelt, wer als achte europäische Mannschaft für Europa bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen kann. Es spielten nach dem Modus Best of Three der Achte der A-Gruppe (Italien) gegen den Sieger der B-Gruppe (Finnland). Die Challenge wurde von Italien gewonnen.

Spiel 1
24. November 19:00 Uhr

Spiel 2
25. November 9:00 Uhr

Endstand

Schweden, Schottland, die Schweiz, Norwegen, Deutschland, Russland und die Niederlande sind direkt für die Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert. Italien sichert sich durch den Sieg in der ECC World Challenge die WM-Teilnahme. Österreich und die Slowakei steigen in die B-Gruppe ab.

B-Gruppe

Round Robin Endstand

Spanien und Tschechien sind für das Halbfinale qualifiziert. Finnland, Israel, Polen und die Türkei spielen im Viertelfinale um den Einzug in das Halbfinale.

Relegationsrunde

Viertelfinale 
23. November 18:00

Halbfinale
24. November 8:00

Spiel um Platz 3
24. November  13:00

Finale
24. November  13:00

Endstand

Finnland und Polen steigen in die A-Gruppe auf. Belgien und Dänemark steigen in die C-Gruppe ab.

Turnier der Frauen

A-Gruppe

Teilnehmerinnen 

Quelle für die ganze Tabelle:

Round Robin

Draw 1 
18. November 14:00 Uhr

Draw 2 
19. November 9:00 Uhr

Draw 3 
19. November 19.00 Uhr

Draw 4 
20. November 12:00 Uhr

Draw 5 
20. November 20:00 Uhr

Draw 6 
21. November 14:00 Uhr

Draw 7 
22. November 9:00 Uhr

Draw 8 
22. November 19:00 Uhr

Draw 9 
23. November 14:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
24. November 14:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
24. November 19:00 Uhr

Finale
25. November 10:00 Uhr

ECC World Challenge (WM-Qualifikation 2018)
Durch die ECC World Challenge wurde ermittelt, wer als achte europäische Mannschaft für Europa bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen kann. Es spielten nach dem Modus Best of Three der Achte der A-Gruppe (Dänemark) gegen den Sieger der B-Gruppe (Finnland). Die Challenge wurde von Dänemark gewonnen.

Spiel 1
24. November 19:00 Uhr

Spiel 2
25. November 9:00 Uhr

Spiel 3
25. November 14:00 Uhr

Endstand

Schottland, Schweden, Italien, die Schweiz, Russland, Deutschland und Tschechien sind direkt für die Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert. Dänemark sichert sich durch den Sieg in der ECC World Challenge die WM-Teilnahme.  Türkei und Ungarn steigen in die B-Gruppe ab.

B-Gruppe

Round Robin Endstand

Playoffs

Halbfinale
23. November 18:00

Spiel im Platz 3
24. November 13:30

Finale
24. November 13:30

Endstand

Finnland und Lettland steigen in die A-Gruppe auf. Polen und Weißrussland steigen in die C-Gruppe ab.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

2017
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in St. Gallen
Curling (Schweiz)